Tar Imre (1888–1970) tanár, pedagógiai újító
Tar Imre (1912–1987) Kossuth-díjas földműves
Tar Imre (1926–?) pártfunkcionárius, országgyűlési képviselő (1975–1985)